Понте може да се отнася за:

 Понте (на френски и ), село в Италия, административен автономен регион Вале д'Аоста
 Понте (), градче в Италия, административен регион Кампания, провинция Беневенто